«Milk it» (с англ. — «Надои молока») — песня американской гранж-группы Nirvana, впервые выпущенная на третьем и последнем студийном альбоме коллектива «In Utero» под 8-ым номером 13 сентября 1993 года. Также песня была в дальнейшем выпущена уже после смерти Курта Кобейна в 1994 году на бокс-сете «With the Lights Out» в виде акустической демозаписи и в рамках концертного альбома From the Muddy Banks of the Wishkah 1 октября 1996 года. Впервые песня была исполнена 9 апреля 1993 года в Сан-Франциско, а в последний раз 8 января 1994 года в Сиэтле, Вашингтон.

Музыка и лирика 
«Milk it» представляет собой тяжёлую альтернативную рок-песню длительностью 3 минуты 55 секунд с размером 4/4 и темпом 136. Она базируется на последовательности аккордов Bb5 — E5 — G5 — G#5. Вокал Кобейна в данной композиции выполнен преимущественно в скриминговом стиле.

Как и «Heart-Shaped Box» и «Drain You», эта песня затрагивает медицинские темы. Это также, кажется, песня о любви в некоторой форме.

Рейтинги и отзывы 
Стив Альбини, продюсер альбома, был впечатлён песней, назвав её и трек «Scentless Apprentice» как «две [песни], которые поразили меня как самый большой шаг для группы», потому что они представляли «самый большой разрыв» из более традиционно мелодичного материала группы, и были «самыми авантюрными» песнями на альбоме.

В 2015 году Rolling Stone выпустил рейтинг «102 лучших песен Nirvana», где «Milk it» заняла 43 место.

Примечания 

Песни 1993 года
Песни по алфавиту
Песни, написанные Куртом Кобейном
Песни Nirvana
Песни гранжа
Песни, спродюсированные Стивом Альбини